Matt kan syfta på:

Matt, Glarus – en ort i Sernftal i kantonen Glarus i östra Schweiz
Matt – en förkortning för Matteusevangeliet
Matt – en schackterm, se schackmatt
Matt Dillon (tecknad serie) – en brittisk tecknad dagsstrippserie
Matt Ishida – en person i animen Digimon
Matt Damon (1970–), amerikansk skådespelare
Matt Dillon (1964–), amerikansk skådespelare
Matt Mitrione (född 1978), amerikansk MMA-utövare